

Вавженьчиці — село в гміні Меткув Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вавженьчиці — село в гміні Іґоломія-Вавженьчиці Краківського повіту Малопольського воєводства
 Вавженьчиці — село в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства